Анфо (, ) — коммуна в Италии, в провинции Брешиа области Ломбардия.

Население составляет 444 человека (2008 г.), плотность населения составляет 19 чел./км². Занимает площадь 23 км². Почтовый индекс — 25070. Телефонный код — 0365.

Покровителями коммуны почитаются святые апостолы Пётр и Павел, празднование 29 июня.

Демография 
Динамика населения:

Администрация коммуны 
 Официальный сайт: http://www.comune.anfo.bs.it/

Ссылки 
 Официальный сайт населённого пункта 
 Национальный институт статистики 
 Национальный институт статистики